Ашы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ашы — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Ашы — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.